Compagnie belge d'actualités, een voormalig Belgisch (teken)filmbedrijf
 Croatian Badminton Association, de Kroatische badmintonbond
 Commonwealth Bank, Commonwealth Bank of Australia, een Australische bank
 CBA (supermarkt), een Hongaarse supermarktketen, ook actief in diverse omringende landen
 Chinese Basketball Association, hoogste basketbalcompetitie in China
 Chinese Basketball Association (organisatie), de Chinese basketbalbond die bovenstaande competitie organiseert